Le Favril ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Le Favril (Eure) im Département Eure
Le Favril (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Le Favril (Nord) im Département Nord